Jaguarzo prieto o juagarzo prieto puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cistus monspeliensis; o
 el nombre común de la planta Cistus crispus.